Eärendil is een personage uit de Silmarillion van J.R.R. Tolkien.

Eärendil was de zoon van Tuor en Idril, de dochter van Turgon, de koning van Gondolin. Hij ontsnapte aan de val van Gondolin en trouwde met Elwing. Zij kregen twee zonen, waarschijnlijk een tweeling, Elrond en Elros genaamd.

Eärendils lot
Zoals in de Silmarillion is te lezen, vertrok Eärendil met zijn schip Vingilot over zee naar Aman, om hulp en vergeving te vragen voor de mensen en de Noldor in hun nood. Doch de weg naar Aman was verborgen en slechts nadat Elwing zich bij hem had gevoegd gelukte het om de Onsterfelijke Landen te bereiken. Toen hij Aman had bereikt vreesde hij dat ook het kwaad hier was gekomen. Alles was in stilte gevallen. Doch dit ongeluk had de Onsterfelijke Landen niet getroffen en Eärendil smeekte de Valar om hulp. Na beraad besloot men tot het verlenen van hulp aan de bannelingen en mensen. De Valar toonden hun grote macht in de Oorlog van Gramschap. De Balrogs werden verslagen, hele legers van orks weggevaagd. Op het hoogtepunt van de strijd kwam Eärendil te hulp en versloeg eigenhandig Ancalagon de zwarte, de grote draak, de machtigste van het drakenleger van Morgoth.

Morgoth verschool zich in de diepten van de aarde, maar werd gevonden door de Valar. Hij werd op zijn knieën gedwongen en geketend met Angainor, de ketting die hij eerder gedragen had.
Door dit ingrijpen van de Valar werd de wereld volkomen veranderd. De Sirion bestond niet meer, waar eerst land was, stroomde nu de zee. Dalen bestonden niet meer, heuvels verdwenen onder water.

De Keuze
Eärendil zelf kreeg door de Valar de keus voorgelegd tussen de twee geslachten der kinderen van Ilúvatar evenals zijn vrouw Elwing en zijn zonen. Elwing koos voor de Elfen en door de liefde die Eärendil voor zijn vrouw voelde koos hij ook voor de onsterfelijkheid, hoewel hij meer verbondenheid voelde met de Edain.

Zijn zoon Elrond koos het geslacht der elfen en zou later een grote rol spelen in de Oorlog om de Ring. Doch zijn broer Elros koos het geslacht der Mensen en werd de eerste koning van Númenor.

Na de beslissing van Eärendil om bij de Elfen te horen kreeg hij van de Valar de taak opgelegd om met zijn schip Vingilot langs de sterren te varen, met de Silmaril op zijn voorhoofd gebonden.
Toen hij voor de eerste keer met zijn schip opsteeg, zagen de mensen van Midden-Aarde hem, en noemden hem Gil-Estel, ster van grote hoop.

Stamboom
De moeder van Eärendil was de elf Idril. Zij was de dochter van koning Turgon (Noldor) en Elenwë (Vanyar). De vader van Eärendil was de mens Tuor. De moeder van Tuor was Rian van het Huis van Hador. De vader van Tuor was Huor van het Huis van Haleth.

Hij trouwde met de elf Elwing (Sindar). Zij was de dochter van Dior Eluchíl. Dior was de zoon van de mens Beren Erchamion van het Huis van Bëor en de elf Lúthien (Sindar). Lúthien was de dochter van elfenkoning Elu Thingol de eerste koning van de Teleri en Melian (Maiar).

In het huwelijk van Eärendil en Elwing zijn dus de drie huizen van de mensen (Beor, Hador, Haleth) en de drie huizen van de Elfen (Vanyar, Noldor, Teleri) vertegenwoordigd en zelfs de ainur, door Melian.

Hieronder de stamboom van Eärendil gezien vanuit het perspectief van de Noldor. 

Earendil